

Geografia 
 Gambia
 James o Kunta Kinteh – isola del fiume Gambia, North Bank

 Stati Uniti d'America
 James – township della Contea di Saginaw, Michigan
 James – fiume della Virginia
 Zimbabwe
 James – località nei pressi del lago Kariba

Musica 
 James – gruppo musicale rock britannico
 James – album dei James del 1991
James (docufilm su James Senese), regia di Andrea Della Monica (2020)

Persone

Altro
 2335 James – asteroide areosecante
 Apache James – mail e news server scritto in Java della Apache Software Foundation
 James – forma inglese del nome proprio di persona Giacomo
 James – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1977 al 1978.